Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych – wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku, jako pierwszy na tej uczelni, obecnie kształcący w czterech specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich) oraz szcześciu na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).

Historia 
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych (dawniej: Wydział Pedagogiczny) był pierwszym wydziałem w historii uczelni i jedynym do czasu powstania w 1999 roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Początkowo studenci kształcili się na nim m.in. w takich specjalnościach jak animacja turystyki i rekreacji, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika obronna i survival, a od 2003 roku także na kierunku politologia.

W 2007 roku uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku pedagogika ogólna. W 2008 roku przeprowadzono także pierwszą rekrutację na studia magisterskie o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika promocji zdrowia.

Program dydaktyczny 
Wynikiem ukończenia studiów na kierunku pedagogika jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych, które umożliwiają pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach, biurach podróży itp. Studia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych OSW uatrakcyjniają obozy szkoleniowe, na których możliwe jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności, pozwalających m.in. na pełnoprawną opiekę nad grupą czy organizację imprez turystycznych.

Kierunki 
Obecnie na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych OSW prowadzone są trzy kierunki studiów: pedagogika, filologia angielska i politologia.

 Pedagogika
Na kierunku Pedagogika studenci kształcą się na czterech specjalnościach studiów I stopnia:
 wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
 animacja turystyki i rekreacji,
 pedagogika obronna i survival,
oraz na sześciu specjalnościach studiów II stopnia:
 geragogika,
 socjoterapia,
 pedagogika ogólna,
 pedagogika resocjalizacyjna,
 pedagogika promocji zdrowia,
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 Filologia angielska
Na kierunku Filologia angielska studenci kształcą się na dwóch specjalnościach studiów I stopnia:
 translatoryka
 językoznawstwo

 Politologia
Na kierunku Politologia studenci kształcą się na dwóch specjalnościach studiów I stopnia:
 polityka społeczna i zdrowotna
 polityka socjalna

Władze wydziału 
Dziekanem Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych jest dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, .

Przypisy 

Pedagogika
Olsztyn